ВХЛ в сезоне 2015/2016 — 6-й сезон чемпионата Высшей хоккейной лиги.Стартовал 8 сентября 2015 года в Нефтекамске между финалистами предыдущего сезона нефтекамским «Торосом» и ижевской «Ижсталью». Победителем стал хоккейный клуб «Нефтяник».

Клубы 
В межсезонье 2015 года лигу покинули две команды — «Кубань» и «Липецк». 24 июня 2015 года было объявлено о вступлении трёх подмосковных команд — «Звезда» из Чехова, «Звезда ВДВ» из Дмитрова, и «Химик» из Воскресенска. 3 июля 2015 года было объявлено о возвращении «Кристалла». Кроме того, кандидатом на вступление в лигу был самарский клуб ЦСК ВВС.

Состав команд 
В заявочном листе одной команды может находиться не более 27-ми хоккеистов. Игрок должен быть не младше 17-ти лет.

Русская классика 

7 февраля 2016 года был назначен матч регулярного чемпионата ВХЛ сезона 2015/2016 под открытым небом, между тверским «ТХК» и воронежским «Бураном», прошедший в Твери на стадионе «Химик». 16 октября 2015 года в статье на официальном сайте, была заметка что матч состоится в 13:00 по московскому времени.

Регулярный чемпионат

Формат 
В регулярном чемпионате Высшей Хоккейной Лиги сезона 2015/2016 участвовали 26 клубов. Лучшие 16 команд прошли в плей-офф турнира.

Положение команд 

  И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков
Полужирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф.Курсивом'' выделены клубы, лишившиеся шансов на попадание в плей-офф.

Статистика игроков

Полевые игроки 
В этой таблице указаны лучшие бомбардиры, отсортированные по количеству набранных очков, затем по количеству забитых голов.

Защитники 
В номинации «Лучший защитник ВХЛ» по итогам голосования главных тренеров клубов ВХЛ  определены претенденты на титул лучших игроков сезона 2015/16. 
В этой таблице указаны суммарные данные регулярного сезона и плей-оффа.

Вратари 
В этой таблице указаны лучшие вратари, отсортированные по среднему количеству пропущенных шайб (коэффициент надёжности).

Плей-офф 

В первом раунде плей-офф команды делятся с учётом занятых позиций в регулярном чемпионате: 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9.

Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким номером «посева». На каждой следующей стадии плей-офф пары формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счёту — с предпоследним и т. д.

Борьба во всех сериях ведётся до четырёх побед. Серия матчей за третье место не проводится. Бронзу получает один из неудачников полуфиналов чемпионата, занявший по итогам первого этапа более высокое место.

Если в матче на втором этапе чемпионата после трёх периодов зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительный период (овертайм) продолжительностью 20 минут. Количество дополнительных периодов не ограничено, а игра продолжается до первого взятия ворот.

Сетка плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ВХЛ

Высшая хоккейная лига
2015 год в хоккее
2016 год в хоккее